Pompeï, een Romeinse provinciestad die in 79 n. Chr. bedolven werd na een uitbarsting van de vulkaan de Vesuvius
 Pompeï (gemeente), een gemeente in de Italiaanse metropolitane stad Napels
 Huis Pompei, adellijke familie in Verona in de republiek Venetië
 Palazzo Pompei, het natuurhistorisch museum van Verona, Italië
 Pompeii (single), een nummer van de Britse band Bastille
 Pompeii (album), een album uit 1977 van de Duitse rockband Triumvirat
 Pompeii (ep), een ep uit 2007 van de Amerikaanse band Beirut
 Pompeii (film), een Amerikaanse film uit 2014